Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Nürnberger Versicherungscup 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla kanadská tenistka Eugenie Bouchardová, která v Norimberku nestartovala.

Vítězkou dvouhry se stala šestá nasazená Italka Karin Knappová, jež ve finále zdolala krajanku a turnajovou čtyřku Robertu Vinciovou po třísetovém průběhu 7–6, 4–6 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2015
WTA Tour 2015